Województwo podolskie I Rzeczypospolitej
 Województwo podolskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo podolskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym